Morocco Tennis Tour 2007 steht für:

 Morocco Tennis Tour Marrakesch 2007, Tennisturnier in Marrakesch
 Morocco Tennis Tour Rabat 2007, Tennisturnier in Rabat